Прилу́кская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Прилукская улица — улица в Минске.

Россия 
 Прилукская улица — улица в Волгограде.
 Прилукская улица — улица в Санкт-Петербурге.